Свирщевский - фамилия:

 Свирщевский, Александр Рафаилович (1861 — после 1937) — русский и советский учёный-экономист.
 Свирщевский, Бронислав Станиславович (1904—1954) — советский учёный, академик ВАСХНИЛ.